Иван Васильевич Кузнецов:
 Кузнецов, Иван Васильевич (1903—?) — полковник, делегат XVIII съезда ВКП(б).
 Кузнецов, Иван Васильевич (1911—1970) — советский философ, физик.
 Кузнецов, Иван Васильевич (1924—2016) — советский и российский учёный, специалист по истории советской журналистики.
 Кузнецов, Иван Васильевич (1924—?) — крановщик Ленинградского морского торгового порта Министерства морского флота СССР, Герой Социалистического Труда.